Die SA Tennis Open 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. Februar 2010 in Johannesburg stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Santiago de Chile die Movistar Open sowie in Zagreb die PBZ Zagreb Indoors gespielt, die genau wie die Movistar Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Jo-Wilfried Tsonga, der nicht mehr an Turnier teilnahm. Im Finale gewann Feliciano López gegen Stéphane Robert in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:1, der so seinen zweiten Karrieretitel gewann. Im Doppel waren James Cerretani und Dick Norman die Titelverteidiger. Nur Cerretani trat erneut an (mit Prakash Amritraj) und schied im Viertelfinale aus. Im diesjährigen Finale setzten sich Rohan Bopanna und Aisam-ul-Haq Qureshi gegen Karol Beck und Harel Levy in drei Sätzen durch. Sie gewannen ihren zweiten Titel als Partner.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 442.500 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 30. Januar bis 1. Februar 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 23 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 30 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 27 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Johannesburg